Kosel může být:
 Kosel (Šlesvicko-Holštýnsko) – obec v Šlesvicku-Holštýnsku v Německu
 Kosel (Sasko) – část obce Niesky v Sasku v Německu
 Kozly (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa v České republice
 Kozly (okres Louny) – obec v okrese Louny v České republice
 
 Mansuet Kosel (1856–1919) – rakousko-uherský politik